FLM steht als Abkürzung für:
 Flora London Marathon, von 1996 bis 2009 offizielle Benennung des London-Marathon nach dem Sponsoren
 Formula Le Mans, eine 2009 beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans eingeführte Rennkategorie 
 Freileitungs-Monitoring, eine Methode zur Erhöhung der elektrischen Übertragungskapazität von Freileitungen
 Freilichtmuseum

F.L.M. steht für:
 F.L.M. (Fun, Love and Money), einziges Album des britischen Popduos Mel & Kim von 1987

Flm steht für:
 Fahrleitungsmeisterei, mehrere Dienststellen der Deutschen Bundesbahn

Abkürzung